Abbal est un nom porté en Languedoc, notamment dans l'Hérault, souvent mentionné dans le Tarn ou l'Aveyron aux  et  siècles.

Variantes : Abal et Abbail. 

 André Abbal (1876-1953), sculpteur sur pierre français ;
 Joseph Abbal (1799-1890), prêtre, homme politique français.